Вороновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Вороновское сельское поселение — входит в Рогнединский район Брянской области;
 Вороновское сельское поселение — входит в Кожевниковский район Томской области.

См. также 
 Поселение Вороновское